Audéoud est un patronyme originaire de l'ouest de la France. Il est dérivé d', du nom de personne germanique alda (racine ald- : vieux), probablement un surnom de vieil homme ou chef de famille.

Patronyme 
 Fabienne Audéoud (née en 1968) est une compositrice, musicienne et artiste plasticienne française ;
 Marcel Marie Michel Audéoud (1892-1950) est un général français ;
 René Audéoud (1854-1909) est un officier et explorateur français.